Il distretto di Fianarantsoa II è stato un distretto del Madagascar situato nella regione di Haute Matsiatra, nell'area rurale della città di Fianarantsoa.

Attualmente è suddiviso in tre distretti:

Distretto di Isandra
Distretto di Lalangina
Distretto di Vohibato